Litorale, sinonimo di costa, linea di confine tra la terra e l'acqua in un mare, fiume o lago
Litorale, provincia storica della Slovenia
Litorale austriaco, provincia storica dell'Austria-Ungheria
Litorale-Carso, regione statistica della Slovenia compresa nella provincia storica del Litorale
Territorio del Litorale, provincia della Russia